Мохамед Абдельфатах (; , Суэц, Египет) — египетский борец греко-римского стиля, участник трёх летних Олимпийских игр, чемпион мира 2006 года, многократный чемпион Африки, трёхкратный победитель Средиземноморских игр, двукратный чемпион Всеафриканских игр, трёхкратный чемпион панарабских игр, победитель этапов Кубка мира и Гран-при, серебряный призёр юношеского чемпионата мира.

Спортивная биография 
Мохамед Абдельфатах родился 4 февраля 1978 года в городе Суэц. Его отец был тренером одной из местных футбольных команд. Заниматься борьбой Абдельфатах начал с 6 лет в клубе El-Simad Club. С 19 лет Абдельфатах стал побеждать на крупных международных соревнованиях. Первую значимую победу египтянин добыл на Панарабских играх. В 1998 году Мохамед впервые стал чемпионом Африки в категории до 76 кг, а также завоевал серебро юниорского чемпионата мира, уступив в финале борцу из Узбекистана Юрию Витту. В 1999 году ему удалось выиграть золото Всеафриканских игр, причём Абдельфатах выиграл не только соревнования по Греко-римской борьбе, но также стал чемпионом и в вольной борьбе в категории до 85 кг.

В 2000 году Мохамед Абдельфатах дебютировал на летних Олимпийских играх в Сиднее. Египетский борец принял участие в соревнованиях в категории до 84 кг. На групповом этапе Абдельфатах победил американца Квинси Кларка и уступил кубинцу Луису Энрике Мендесу. Это поражение не позволило Мохамеду продолжить борьбу за медали и в результате он занял итоговое 8-е место. В 2002 году египтянин завоевал свою первую медаль на чемпионатах мира. На мировом первенстве в Москве Абдельфатах сумел выиграть бронзовую медаль в категории до 84 кг.

На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах Абдельфатах рассматривался в качестве одного из фаворитов в соревнованиях в категории до 84 кг. На групповом этапе египетский борец уверенно победил американца Брэда Веринга и грузина Мухрана Вахтангадзе, но в четвертьфинале в упорной борьбе Мохамед уступил белорусу Вячеславу Макаренко. После окончания боя Абдельфатах подал протест на его результат, но он был отклонён, а самого Мохамеда дисквалифицировали. Чемпионат мира 2006 года стал самым успешным в карьере египтянина. Абдельфатах уверенно дошёл до финала соревнований, где победил турка Назми Авлуджа и впервые в карьере стал чемпионом мира. Из-за травмы колена Абдельфатах вынужден был пропустить большой промежуток времени, что не позволило ему выступить на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, хотя и пробовал выступить на квалификационных соревнованиях, но травма не позволяла ему показывать хороший результат. В 2011 году на чемпионате мира в Стамбуле Абдельфатах занял 5-е место, что позволило ему завоевать путёвку на летние Олимпийские игры.

В 2012 году Абдельфатах выступил на своих третьих Олимпийских играх. В Лондоне египетский борец соревновался в категории до 96 кг. Выступление на Играх получилось для Абдельфатаха очень неудачным. В квалификационном раунде Мохамед в трёх раундах уступил белорусу Тимофею Дейниченко.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт

Борцы Египта
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Африки по борьбе